Die Abkürzung ZThG steht für

 Zeitschrift für Theologie und Gemeinde, eine theologische Fachzeitschrift mit freikirchlichem Hintergrund, seit 1996
 Zeitschrift für Thüringische Geschichte, eine historische Fachzeitschrift mit Schwerpunkt auf Thüringen, unter diesem Titel seit 2008

ZThG